Christakīs Christoforou – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Kōnstantinos Christoforou – cantante cipriota
 Kypros Christoforou – calciatore cipriota
 Paschalīs Christoforou – ex calciatore cipriota